Lappius ist der Familienname folgender Personen:
 Nicodemus Lappius (1582–1663), sächsisch-coburgischer Hofprediger

Lappius ist das Cognomen folgender Personen:
 Aulus Bucius Lappius Maximus, römischer Suffektkonsul (86 und 95) und Militär